

Astronomia 
 19589 Kirkland – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Canada
 Kirkland – città del Québec
 Regno Unito
 Kirkland – parrocchia civile del Lancashire
 Stati Uniti d'America
 Kirkland – census-designated place della Contea di New Hanover, Carolina del Nord
 Kirkland – villaggio della Contea di DeKalb, Illinois
 Kirkland – città della Contea di Oneida, New York
 Kirkland – città della Contea di King, Washington

Persone 
 Anjanette Kirkland – ex atleta statunitense
 Boyd Kirkland – regista, sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
 Chris Kirkland – calciatore inglese
 David Kirkland – regista, attore e sceneggiatore statunitense
 Douglas Kirkland – fotografo canadese naturalizzato statunitense
 Gelsey Kirkland – ballerina statunitense
 Hardee Kirkland – regista, attore e sceneggiatore statunitense
 James Kirkland – pugile statunitense
 Jessica Kirkland – ex tennista statunitense
 John Kirkland ("Johnny" Reid) – cantante canadese di origine scozzese
 Joseph Kirkland (Diamond D) – produttore discografico e rapper statunitense
 Kenny Kirkland – pianista statunitense
 Lorenzo Levon Kirkland – ex giocatore di football statunitense
 Sally Kirkland – attrice statunitense
 Sally Kirkland – giornalista statunitense
 Wilbur Kirkland – ex cestista statunitense